Ка́лле Ха́льварссон (; 17 марта 1989, Фалун) — шведский лыжник, призёр чемпионатов мира, чемпион мира среди юниоров.

Спортивная карьера 
Хальварссон дважды принимал участие в чемпионатах мира. На обоих чемпионатах 2013 и 2015 годов он становился серебряным призёром в эстафете. Лучшими индивидуальными результатами являются 6-е места на дистанции 15 км свободным стилем в 2013 году и в скиатлоне в Фалуне-2015.

На Зимних олимпийских играх в Сочи Калле принял участие только личном спринте свободным стилем, где занял 17-е место.

В Кубке мира Хальварссон дебютировал в 2009 году, в ноябре 2011 года впервые попал в тройку лучших на этапе Кубка мира в эстафете. Всего на 28.02.15 имеет на своём счету 6 попаданий в тройку лучших на этапах Кубка мира, три из них в командных гонках, в личных гонках одержал одну победу в спринте на этапе Тур де Ски в Оберхофе. Лучшим достижением Хальварссона в общем итоговом зачёте Кубка мира является 5-е место в сезоне 2013/14.

Побеждал на чемпионате мира среди юниоров в 2008 году в спринте.

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт лыжника

Лыжники Швеции
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года